Caxias kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Caxias, stad, Maranhão, 
 Duque de Caxias, ort, Rio de Janeiro, 
 Caxias do Sul, ort, Rio Grande do Sul, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
[